Нико није савршен може да се односи на:
 Нико није савршен (1993), југословенски филм из 1993. године
 Нико није савршен (2002), америчка ТВ серија која се приказивала од 2002. до 2006. године
 Нико није савршен (албум)